Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою, але вирішила того разу не брати участі.

Єлена Янкович виграла титул, у фіналі перемігши Світлану Кузнецову з рахунком 7-5, 6-1, вигравши таким чином свій другий турнір 1-ї категорії.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Main Draw & Qualifying Draw

Жінки, одиночний розряд
Internazionali BNL d'Italia